Ancher kan syfta på

Anna Ancher, dansk målare.
Helga Ancher, dansk målare.
Michael Ancher, dansk konstnär.
Peder Kofod Ancher, dansk jurist.

Danska efternamn